Мобек () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Мобек () — коммуна во французском департаменте Изер.
 Мобек () — коммуна во французском департаменте Тарн и Гаронна.